Berzocana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berzocana (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Berzocana (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar